Topola - vrsta drveća
Slovenija:
 Topole (Mengeš, Slovenija), naselje u općini Mengeš
 Topole (Rogaška Slatina, Slovenija), naselje u općini Rogaška Slatina